Dies ist die Liste der Bürgermeister der Gemeinde Veendam in der niederländischen Provinz Groningen.

!
Veendam